Полвиярви () — пресноводное озеро на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии.

Физико-географическая характеристика 
Располагается на высоте 97,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно почти на четыре два вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянный водоток, впадающий в озеро Уксуярви, через которое протекает река Уксунйоки.

Острова на озере отсутствуют.

К северо-западу от озера проходит шоссе  («Суоярви — Койриноя»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Название озера переводится с финского языка как «озеро-колено».

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Панорама

Дополнительная литература 
 

Бассейн Уксунйоки
Озёра Суоярвского района